Jyderup (plaats), plaats in Denemarken
 Jyderup (parochie), parochie in Denemarken